Fundamentalt engelsk (Basic English) er en ordliste som omfatter 850 ord, der er inddelt og registreret af englænderen Charles Kay Ogden i et forsøg på at simplificere det engelske sprog. Basic English står for British American Scientific International and Commercial English.

Almindelig anvendelighed – 100 ord 
come, get, give, go, keep, let, make,
put, seem, take, be, do, have, say,
see, send, may, will, about, across,
after, against, among, at, before, between,
by, down, from, in, off, on, over,
through, to, under, up, with, as, for,
of, till, than, a, the, all, any,
every, no, other, some, such, that, this,
I, he, you, who, and, because, but,
or, if, though, while, how, when, where,
why, again, ever, far, forward, here,
near, now, out, still, then, there,
together, well, almost, enough, even, little,
much, not, only, quite, so, very,
tomorrow, yesterday, north, south, east, west,
please, yes.

Ting – 400 generelle ord

A-F 
account, act, addition, adjustment,
advertisement, agreement, air, amount, amusement,
animal, answer, apparatus, approval, argument,
art, attack, attempt, attention, attraction,
authority, back, balance, base,
behaviour, belief, birth, bit, bite,
blood, blow, body, brass, bread, breath,
brother, building, burn, burst, business,
butter, canvas, care, cause, chalk, chance,
change, cloth, coal, colour, comfort,
committee, company, comparison, competition,
condition, connection, control, cook, copper,
copy, cork, cotton, cough, country, cover,
crack, credit, crime, crush, cry, current,
curve, damage, danger, daughter, day, death,
debt, decision, degree, design, desire,
destruction, detail, development, digestion,
direction, discovery, discussion, disease,
disgust, distance, distribution, division, doubt,
drink, driving, dust, earth, edge, education,
effect, end, error, event, example, exchange,
existence, expansion, experience, expert, 
fact, fall, family, father, fear, feeling, fiction,
field, fight, fire, flame, flight, flower,
fold, food, force, form, friend, front,
fruit

G-O 
glass, gold, government, grain, grass, grip, group, growth, guide, harbour,
harmony, hate, hearing, heat, help, history,
hole, hope, hour, humour, ice, idea,
impulse, increase, industry, ink, insect,
instrument, insurance, interest, invention, iron,
jelly, join, journey, judge, jump, kick,
kiss, knowledge, land, language, laugh, law,
lead, learning, leather, letter, level, lift,
light, limit, linen, liquid, list, look,
loss, love, machine, man, manager, mark,
market, mass, meal, measure, meat, meeting,
memory, metal, middle, milk, mind, mine,
minute, mist, money, month, morning, mother,
motion, mountain, move, music, 
name, nation, need, news, night, noise, note, number,
observation, offer, oil, operation, opinion,
order, organization, ornament, owner

P-Z 
page, pain, paint, paper, part, paste,
payment, peace, person, place, plant, play,
pleasure, point, poison, polish, porter,
position, powder, power, price, print,
process, produce, profit, property, prose,
protest, pull, punishment, purpose, push,
quality, question, rain, range, rate, ray,
reaction, reading, reason, record, regret,
relation, religion, representative, request,
respect, rest, reward, rhythm, rice, river,
road, roll, room, rub, rule, run, salt,
sand, scale, science, sea, seat, secretary,
selection, self, sense, servant, sex, shade,
shake, shame, shock, side, sign, silk,
silver, sister, size, sky, sleep, slip,
slope, smash, smell, smile, smoke, sneeze,
snow, soap, society, son, song, sort,
sound, soup, space, stage, start, statement,
steam, steel, step, stitch, stone, stop,
story, stretch, structure, substance, sugar,
suggestion, summer, support, surprise, swim,
system, talk, taste, tax, teaching, tendency,
test, theory, thing, thought, thunder, time,
tin, top, touch, trade, transport, trick,
trouble, turn, twist, unit, use, value,
verse, vessel, view, voice, walk, war,
wash, waste, water, wave, wax, way,
weather, week, weight, wind, wine, winter,
woman, wood, wool, word, work, wound,
writing, year.

Ting – 200 beskrivende ord 
angle, ant, apple, arch, arm, army,
baby, bag, ball, band, basin, basket,
bath, bed, bee, bell, berry, bird, blade,
board, boat, bone, book, boot, bottle,
box, boy, brain, brake, branch, brick,
bridge, brush, bucket, bulb, button, cake,
camera, card, cart, carriage, cat, chain,
cheese, chest, chin, church, circle, clock,
cloud, coat, collar, comb, cord, cow, cup,
curtain, cushion, dog, door, drain, drawer,
dress, drop, ear, egg, engine, eye, face,
farm, feather, finger, fish, flag, floor,
fly, foot, fork, fowl, frame, garden,
girl, glove, goat, gun, hair, hammer,
hand, hat, head, heart, hook, horn, horse,
hospital, house, island, jewel, kettle, key,
knee, knife, knot, leaf, leg, library,
line, lip, lock, map, match, monkey, moon,
mouth, muscle, nail, neck, needle, nerve,
net, nose, nut, office, orange, oven,
parcel, pen, pencil, picture, pig, pin,
pipe, plane, plate, plough, pocket, pot,
potato, prison, pump, rail, rat, receipt,
ring, rod, roof, root, sail, school,
scissors, screw, seed, sheep, shelf, ship,
shirt, shoe, skin, skirt, snake, sock,
spade, sponge, spoon, spring, square, stamp,
star, station, stem, stick, stocking, stomach,
store, street, sun, table, tail, thread,
throat, thumb, ticket, toe, tongue, tooth,
town, train, tray, tree, trousers, umbrella,
wall, watch, wheel, whip, whistle, window,
wing, wire, worm.

Egenskaber – 100 beskrivende ord 
able, acid, angry, automatic, beautiful,
black, boiling, bright, broken, brown, cheap,
chemical, chief, clean, clear, common,
complex, conscious, cut, deep, dependent,
early, elastic, electric, equal, fat, fertile,
first, fixed, flat, free, frequent, full,
general, good, great, grey, hanging,
happy, hard, healthy, high, hollow, important,
kind, like, living, long, male, married,
material, medical, military, natural, necessary,
new, normal, open, parallel, past, physical,
political, poor, possible, present, private,
probable, quick, quiet, ready, red, regular,
responsible, right, round, same, second,
separate, serious, sharp, smooth, sticky,
stiff, straight, strong, sudden, sweet, tall,
thick, tight, tired, true, violent, waiting,
warm, wet, wide, wise, yellow, young.

Egenskaber – 50 generelle ord 
awake, bad, bent, bitter, blue, certain,
cold, complete, cruel, dark, dead, dear,
delicate, different, dirty, dry, false,
feeble, female, foolish, future, green, ill,
last, late, left, loose, loud, low, mixed,
narrow, old, opposite, public, rough, sad,
safe, secret, short, shut, simple, slow,
small, soft, solid, special, strange, thin,
white, wrong.

Referencer

Kilde 
 850 ord inddelt og registreret af Charles Kay Ogden i The ABC of Basic English (1932) .

Engelske ord